Agram ist:

 der außerhalb Österreichs nur noch wenig gebräuchliche deutsche Name von Zagreb
 eine Gemeinde in Niger, siehe Fachi
 eine Gemeinde im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota, siehe Morrison County
 ein Handballverein aus Zagreb, RK Agram Medvešćak, der in der 1. kroatischen Handballliga spielt

Siehe auch:
 Akram